Leptodermella är ett släkte av svampar. Leptodermella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptodermella